Dit is de wereldranglijst van februari 1996 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 21 februari 1996.

Mannen 02